Jelili ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Naceur Jelili (* 1950), tunesischer Handballspieler
 Mounir Jelili (1949–2023), tunesischer Handballspieler